La frase o expresión: bajo cero, generalmente alude a los grados negativos de la escala Celsius, donde cero significa el punto de congelación del agua. Pero también puede referirse, sin estar limitada, a los siguientes artículos:

Bajo Cero: nombre con el que se conoce en algunas partes de Latinoamérica a la película estadounidense The Frozen Ground, basada en la historia del asesino serial Robert Hansen.
Bajo Cero: nombre con el que se conoce en España a la película estadounidense Eight Below y que en Latinoamérica se ha intitulado "Rescate en la Antártida".

Otros artículos que contienen la frase o expresión son:

Bajo Cero 2012: Programa de entretenimiento argentino transmitido por la cadena Telefe
Bajocero, es una película española de 2021.